Mikko Lehtonen (ur. 1978) – fiński hokeista
 Mikko Lehtonen (ur. 1987) – fiński hokeista
 Mikko Lehtonen (ur. 1994) – fiński hokeista